Mihajlović či Mihailović () je časté srbské příjmení rozšířené v celé bývalé Jugoslávii. Pochází z patronyma Mihajlo (; Michal, Michael). Mezi nositele patří:

 Ana Mihajlović (* 1986), srbská topmodelka
 Dragoljub Mihailović (1893–1946), srbský generál
 Siniša Mihajlović (1969–2022), srbský fotbalista a fotbalový trenér

Externí odkazy